Kuramata ist der Familienname folgender Personen:

 Hisao Kuramata (* 1958), japanischer Fußballspieler
 Shirō Kuramata (1934–1991), japanischer Produktdesigner und Innenarchitekt